Сесил може да се отнася за:
 Робърт Сесил, 1-ви граф Солсбъри (1563-1612), английски политик
 Робърт Гаскойн-Сесил (1830-1903), английски политик
 Робърт Сесил (1864-1958), английски политик
 Уилям Сесил (1520-1598), английски политик
 Хю Сесил (1869-1956), английски политик

Лични имена